CS50 oder CS-50 steht für:
 Suzuki CS50, japanischer Motorroller von Suzuki, siehe Liste der Suzuki-Motorräder
 Yamaha CS50, japanischer Synthesizer von Yamaha Corporation
 CS50 (Computerkurs)
 CS-50, norwegisch-russische Doppelhüllen-Ölbohrplattform, siehe Sea-Based X-Band Radar

Abkürzung